Масюков — фамилия:

 Масюков, Даниил Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9739; 26 ноября 1855.
 Масюков, Иннокентий Константинович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 26 января 1917 (посмертно).

См. также 
 Масюковщина
 Масюк